Eric Camilli (* 6. September 1987 in Nizza) ist ein französischer Rallyefahrer.

Karriere 

Eric Camilli begann seine Rallye-Karriere in der Serie Volant Peugeot in Frankreich. In den folgenden Jahren fuhr Camilli abwechslungsweise oder parallel in der ERC, WRC2, WRC3 und in der JWRC. In der WRC2 belegte er in der Saison 2015 dreimal Podiumsränge, gewann insgesamt 16 Wertungsprüfungen und wurde in der Gesamtwertung mit 49 Punkten Zehnter. Für die Saison 2016 bekam Camilli einen Vertrag beim Rallye-Team von M-Sport zu fahren in der höchsten Rallye-Klaße WRC mit einem World Rally Car. Sein Beifahrer Nicolas Klinger und der erfahrene Teamkollege Mads Østberg unterstützen Camilli bei seinem Debüt.

Einzelergebnisse

WRC

WRC2

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website Eric Camilli (französisch/englisch)
 Offizielle Website Nicolas Klinger (französisch)

Rallyefahrer (Frankreich)
Franzose
Geboren 1987
Mann